Gai Aquil·li Tusc, cònsol el 487 aC
 Mani Aquil·li, cònsol romà el 129.
 Mani Aquil·li el Jove, cònsol romà 
 Aquil·li Sever, escriptor i poeta hispanoromà del grup considerat dels poetas minores.
 Gai Aquil·li Flor, magistrat romà, cònsol el 259 al sisè any de la Primera Guerra Púnica.
 Luci Aquil·li Gal, magistrat romà, que després d'ocupar magistratures menors va ser designat pretor el 170 aC.
 Marc Aquil·li Julià, magistrat romà, cònsol l'any 38.
 Gai Aquil·li Gal, jurista romà de finals de la república.